Комиссаровское сельское поселение — муниципальное образование в Красносулинском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Лихой.

География 
Комиссаровское сельское поселение расположено на севере Красносулинского района Ростовской области. Поселение занимает площадь 2315,8 кв.км. Административным центром селения является хутор Лихой. В  поселении проживает 6649 человек. Расстояние до районного центра — 65 км.

Протяженность автодорог с твердым покрытием составляет около 40 км. Населенные пункты поселения не газифицированы. По хутору Лихому проложен газопровод среднего давления. Централизованным водоснабжением обеспечены: хутор Лихой, пос. Чичерино, п. Розет, хутор Тацин, хутор Комиссаровка.

На  территории поселения доступны четыре оператора мобильной связи.  На территории поселения работает промышленное предприятие  ООО «Транзит» и сельскохозяйственные предприятия: ООО «Огрохимсервис», ООО «ОРТ-АГРО», АФ «Топаз».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава Комиссаровского сельского поселения - Гетманов Владимир Ильич.

Достопримечательности 

В хуторе Лихой находится Братская могила с мемориальным комплексом и однофигурным памятником высотой 2,8 метра на постаменте.

Также здесь имеется Церковь Георгия Победоносца, где хранится около 40 святых мощей, включая мощи оптинских старцев и Мощи Святого Луки Крымского. Наиболее почитается икона — Святой Матрены Московской.

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Литература 
 Беликов С. Прихожане приложились к мощам святых / С. Н. Беликов // Красносулинский вестник. - 2016. – 21 янв. (№3). – С.4.
 Кудрявцев В. Церковь Георгия Победоносца в х. Фомино-Лиховском / В. В. Кудрявцев // Сулинская земля: страницы истории. – Ростов н / Д., 1999. – С. 131-133.
 Кудрявцев В. История хутора Фомино - Лиховского / В. В. Кудрявцев // Страницы прошлого листая [исследования истории Сулинской земли] – Красный Сулин, 2004. – С.76-77.

Ссылки 
 Лихой. Церковь Георгия Победоносца
 Храм Георгия Победоносца
 Храм св. вмч. Георгия Победоносца

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Красносулинского района